Forneri peut désigner :

Patronyme 

 Jean-Marc Forneri (1959-2020), homme d'affaires français ;
 Hervé Forneri (1945-2019), chanteur de rock français, connu sous le nom de Dick Rivers.